Niemcy:
 Hesja (niem. Hessen) – kraj związkowy 
 Hesja – państwo w latach 1264-1567
 zobacz też niem. Hessen

Zobacz też:
 Hesja Nadreńska
 Hesja-Darmstadt 
 Wielkie Księstwo Hesji (niem. Großherzogtum Hessen)
 Hesja-Homburg
 Hesja-Kassel
 Elektorat Hesji (niem. Kurfürstentum Hessen)
 Hesja-Marburg
 Hesja-Nassau
 Hesja-Rheinfels
 Hesja-Rotenburg
 Ludowa Republika Hesji (niem. Volkstaat Hessen)